Brazoria peut faire référence à :
 Brazoria, une petite ville du comté de Brazoria au Texas aux États-Unis,
 Brazoria, un genre de plante de la famille des Lamiaceae.